Plaatsen in de Verenigde Staten
 Biggs (Californië)
 Biggs Junction, plaats in Oregon

 Personen
 Casey Biggs (1955), Amerikaans acteur
 Edward George Power Biggs (1906-1977), Brits organist
 Jason Biggs (1978), Amerikaans acteur
 Richard Biggs (1960-2004), Amerikaans acteur
 Ronnie Biggs (1929-2013), Brits crimineel

 Fictief figuur
 Biggs Darklighter, personage uit Star Wars